

Musica 
Cani – gruppo musicale hardcore punk di Pesaro attivo dal 1983 al 1987
I Cani – progetto musicale del cantautore romano Niccolò Contessa

Persone 
Cani, soprannome di Rubén Gracia – calciatore spagnolo
Emanuele Cani – politico italiano

Altro 
Cani – plurale di cane
Cani – episodio della miniserie  Angus Tales del fumetto PK - Paperinik New Adventures
Cani – unità della Marina Militare Italiana della Classe Alano
Cani da Caccia – costellazione
 Cani – isole della Tunisia

Pagine correlate 
Cane (disambigua)
Çani